Bewertung (zugehöriges Verb bewerten) steht für:
 Beurteilung, ein Werturteil über einen Sachverhalt, über Situationen oder Eigenschaften, Objekte oder über eine Person
 Werturteil als Ergebnis einer Bewertung in Psychologie und Soziologie
 Wertung, das Feststellen des Wertes einer Sache, Leistung oder Idee
 Bewertung (Algebra)
 Bewertung (Logik) in der Aussagenlogik
 Bewertung (Qualitätsmanagement)
 Bewertung (Rechnungswesen)
 Grundstücks- und Immobilienbewertung 
 Bewertungsgesetz für die steuerliche Bewertung von Vermögensgegenständen
 Risikobewertung (synonym zu Risikoquantifizierung)
 Archivische Bewertung im Archivwesen
 Bewertungstheorie zur Teilbarkeit durch Primzahlen in der algebraischen Zahlentheorie.

Siehe auch:
 Evaluation
 Gutachten
 Schiedsrichter (Feuerwehr)
 Wertvorstellung
 Mitarbeiterbewertung
 Unternehmensbewertung